Амадеу Феррейра (; 29 июля 1950, Сендин — 1 марта 2015, Лиссабон) — португальский писатель (писал на португальском и мирандском языках), переводчик, преподаватель, адвокат; популяризатор мирандского языка. Командор Ордена Заслуг (2004).

Биография 
Амаудеу Жозе Феррейра родился в Сендине 29 июля 1950 года. Учился в духовной семинарии Брагансы, которую не окончил, затем на юридическом факультете Университета Порту. В 1981 году переехал в Лиссабон. Преподавал на юридическом факультете Нового университета Лиссабона.

В 1982 году был избран депутатом Ассамблеи Республики от Народного демократического союза.

Амадеу Феррейра писал под псевдонимами Фрасишку Ньебру (), Фонсу Ройшу () и Маркуш Миранда (). Сотрудничал с газетами Jornal Nordeste, Mensageiro de Bragança, Diário de Trás-os-Montes, Público и радиостанцией MirandumFM. Вёл блоги Fuontes de l Aire, Cumo Quien Bai de Camino и Froles Mirandesas.

Умер от опухоли мозга 1 марта 2015 года.

Семья 
Сыновья — Жозе Педру Феррейра (лингвист, переводчик) и Жуан Феррейра.

Внучка — Льюзие Феррейра (, р. 2014), дочь Жозе Педру. Первый в Португалии ребёнок, которому было официально дано мирандское личное имя.

Публикации

Художественная литература

Оригинальные произведения 

 Cuntas de Tiu Jouquin — сборник рассказов
 Cebadeiros — сборник стихотворений
 Norteando — сборник стихотворений
 Ars Vivendi Ars Moriendi — сборник стихотворений

 La bouba de la Tenerie (мирандская версия) = Tempo de Fogo (португальская версия) — роман. Первый роман, написанный на мирандском языке.
 Belheç / Velhice
 L’Eiternidade de las Yerbas/A Eternidade das Ervas

Переводы 

Евангелие (Ls Quatro Eibangelhos)

 Луис де Камоэнс. Лузиады (Ls Lusíadas)
 Фернандо Пессоа. Послание (La Mensaige)
 Astérix L Goulés
 Astérix L Galaton

Статьи 

 Modos de Tratamiento ne l mirandés de Sendin. Zamora: El Filandar/O Fiadeiro, 2001.
 Trindade Coelho, grande divulgador e defensor da língua mirandesa. Mogadouro: Fórum, 2002.
 Notas de Antroduçon a la Lhiteratura Mirandesa. Madrid: Ianua, 2003.
 Statuto Jurídico de la Lhéngua Mirandesa, Barcelona: Mercator/Ciemen, 2003.
 O Abade Manuel Sardinha, um poeta mirandés de São Martinho no século XIX. Bragança: Mensageiro de Bragança, 2003.
 Da Póvoa até ao Mundo: Bernardo Fernandes Monteiro ou o sonho Mirandês. Bragança: Mensageiro de Bragança, 2003.
 Um Exemplo para os Intelectuais Trasmontanos: Trindade Coelho e a Língua Mirandesa. Bragança: Mensageiro de Bragança, 2003.
 O Oracionário Mirandês: A língua das Orações. Bragança: Mensageiro de Bragança, 2003.
 Dicionairo de outores mirandeses de l seclo XIX. Bragança: Jornal Nordeste, 2003.
 Vocabulário mirandês-português. Bragança: Jornal Nordeste, 2003.
 Mirandês, nome de língua. Bragança: Mensageiro de Bragança, 2004.
 Uma mentira que foi tomada como verdade. Bragança: Mensageiro de Bragança, 2004.
 O que se falava na Terra de Miranda antes do domínio romano? Bragança: Mensageiro de Bragança, 2004.
 Introdução aos provérbios mirandeses. Bragança: Amigos de Bragança, 2004.
 Onde se fala mirandês. Bragança: Mensageiro de Bragança, 2004.
 O pacto dos zoelas. Bragança: Mensageiro de Bragança, 2004.
 A religião e a cultura dos zoelas. Bragança: Mensageiro de Bragança, 2004.
 A antroponímia da região zoela. Bragança: Mensageiro de Bragança, 2004.
 A toponímia mirandesa pré-romana. Bragança: Mensageiro de Bragança, 2004.
 O topónimo Miranda: vicissitudes e significado de um nome. Bragança: Mensageiro de Bragança, 2004.
 A romanização da Terra de Miranda. Bragança: Mensageiro de Bragança de 29 de outubre de 2004.
 Pedras que falam. Bragança: Mensageiro de Bragança de 12 de nobembre de 2004.
 O caldeirão linguístico começa a ferver. Bragança: Mensageiro de Bragança de 26 de nobembre de 2004.
 La cidade de Miranda de l Douro i la lhéngua mirandesa. Zamora: El Filandar/O Fiadeiro, 2004.
 Os suevos e visigodos na Terra de Miranda. Bragança: Mensageiro de Bragança, 2004.
 O Pagus Astiático, futura Terra de Miranda. Bragança: Mensageiro de Bragança, 2004.
 A cristianização e a latinização dos rurais. Bragança: Mensageiro de Bragança, 2005.
 Mogadouro, fronteira entre os reinos suevo e visigodo. Bragança: Mensageiro de Bragança, 2005.
 Penas Roias e o romance visigótico na Terra de Miranda. Bragança: Mensageiro de Bragança, 2005.
 O povoamento godo na Terra de Miranda. Bragança: Mensageiro de Bragança, 2005.
 A situação linguística da Terra de Miranda antes da invasão árabe. Bragança: Mensageiro de Bragança, 2005.
 O burro nos ditos dezideiros e na tradição oral mirandesa. Bragança: Amigos de Bragança, 2005
 O romance visigótico e a língua mirandesa. Bragança: Mensageiro de Bragança, 2005.
 Palavras Godas na Língua mirandesa. Bragança: Mensageiro de Bragança, 2005.
 Ditos dezideiros mirandeses. L fondo quemun de las regras de bida i de l saber antigo i mediabal. Zamora: El Filandar/O Fiadeiro, 2005.

Примечания 

Мирандский язык
Переводчики на мирандский язык
Выпускники университета Порту